«Схватка» () — криминальная драма Майкла Манна с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях. Фильм является ремейком телевизионного фильма 1989 года «Сделано в Лос-Анджелесе», автором сценария и режиссёром которого был также Майкл Манн.

История основана на реальной биографии преступника Нила Макколи, которого выследил детектив Чак Адамсон в 1964 году.

Сюжет 
Банда Нила Макколи (Роберт Де Ниро), действующая в Лос-Анджелесе и пригородах, основана не только на принципах строгой дисциплины и тщательной подготовки преступлений, но и на старых товарищеских отношениях её участников: Криса Шихерлиса (Вэл Килмер), Майкла Черитто (Том Сайзмор) и Трехо (Дэнни Трехо). Однако хорошо спланированный налёт на инкассаторскую машину едва не сорван из-за недостатка выдержки привлечённого со стороны рецидивиста Уэйнгро (Кевин Гейдж). Без необходимости он убивает одного охранника, что вынуждает преступников хладнокровно добить остальных. Оставив без внимания деньги, бандиты забирают только определённые ценные бумаги. Уэйнгро приговорён, но по случайности ему удаётся скрыться. Друг и посредник банды Нейт (Джон Войт) считает наиболее выгодным продать полученные облигации их же бывшему владельцу — Ван Занту (Уильям Фихтнер), финансовому посреднику в легализации наркодолларов, который получит полное возмещение от страховой компании. В телефонном разговоре Нейт предлагает тому получить за 60 % стоимости все ценные бумаги. Ван Зант соглашается, но отдаёт команду убить тех, кто посягнул на его собственность. В перестрелке люди Ван Занта погибают, а ему самому Макколи объявляет приговор по телефону.

Расследование нападения на банковскую машину ведёт опытный лейтенант из отдела убийств Винсент Ханна (Аль Пачино). Используя сеть информаторов, он выходит на след преступной группы Макколи и тщательно выжидает попытки совершения очередного преступления для мотивированного ареста сразу всех участников банды. Нил, благодаря своим источникам в полиции, узнаёт о начавшейся слежке и предлагает товарищам на неопределённое время прекратить преступный промысел. При этом он сообщает об имеющемся проработанном плане разбойного нападения на банк с гарантированным результатом в тринадцать миллионов долларов. Преступники решаются пойти на риск.

Одновременно фильм рассказывает о личной жизни главных героев. Брак, и уже не первый, лейтенанта Ханны и его жены Джастин (Дайан Венора) близок к разрыву из-за его болезненной профессиональной ответственности и занятости. Лудомания Шихерлиса толкает его жену Шарлин (Эшли Джадд) к измене. Макколи позволяет себе искренне привязаться к Иде (Эми Бреннеман), считающей его обычным коммерсантом.

В запланированный день бандиты, за исключением Трехо, не сумевшего избавиться от слежки людей Ван Занта, которых навёл Уэйнгро, совершают налёт на банк. Поначалу всё идёт для них успешно. Но лейтенант Ханна, получивший от некого Хью Бенни (позже выясняется, что это был помощник Ван Занта) звонок о совершающемся ограблении, успевает со своей группой прибыть к банку, когда преступники уже покидают его. Происходит перестрелка на улицах города. В ней гибнет Черитто, Шихерлис серьёзно ранен, но Макколи выводит его из-под огня. Им двоим удаётся скрыться с частью похищенных денег. Оставив Криса у нелегального медика, Нил едет к Трехо, но застаёт его умирающим от ран, нанесённых Уэйнгро, сотрудничающим с Ван Зантом. Макколи пробирается в дом Ван Занта и убивает его.

Жена Шихерлиса идёт на сделку с полицией, ради сына. Полиция организует засаду на преступника, но в момент когда он появляется, Шарлин с балкона даёт ему знак, в тайне от полиции. Крис всё понимает и уезжает.

Нил отправляется к Иде и, частично открывшись перед ней, уговаривает уехать с ним из города. С деньгами и подготовленными ранее поддельными документами они отправляются в аэропорт. Тут срабатывает ловушка, приготовленная лейтенантом чуть ранее. Некоторое время назад в полицию поступила информация о местонахождении Уэйнгро, и Ханна, обоснованно предполагая, что после убийства Ван Занта именно Уэйнгро будет следующей целью Макколи, организует засаду в гостинице, где тот поселился. После недолгих колебаний Макколи едет в гостиницу, инсценирует пожар и убивает Уэйнгро. Лейтенант Ханна, практически потерявший надежду арестовать скрывшегося Макколи, получает информацию о его внезапном появлении в засаде, устремляется к отелю и после короткого преследования на территории аэропорта Лос-Анджелеса смертельно ранит Нила. Ханна держит Макколи за руку пока тот умирает.

Актёрский состав 

 Аль Пачино — лейтенант Винсент Ханна
 Роберт Де Ниро — Нил Макколи
 Вэл Килмер — Крис Шихерлис
 Джон Войт — Нейт
 Том Сайзмор — Майкл Черитто
 Дайан Венора — Джастин Ханна
 Эми Бреннеман — Ида
 Эшли Джадд — Шарлин Шихерлис
 Майкелти Уильямсон — сержант Друкер
 Уэс Стьюди — детектив Сэмми Казальс
 Тед Левин — детектив Майк Боско
 Деннис Хэйсберт — Дональд Бридан
 Уильям Фихтнер — Роджер ван Зант
 Натали Портман — Лорен Густафсон
 Том Нунен — Келсо
 Кевин Гейдж — Уэйнгро
 Хэнк Азариа — Алан Марчиано
 Сьюзан Трейлор — Элен Черитто
 Дэнни Трехо — Трехо
 Генри Роллинз — Хью Бенни
 Джерри Тримбл — сержант Дэнни Шварц
 Рики Харрис — Альберт Торена
 Tone Loc — Ричард Торена
 Джереми Пивен — доктор Боб
 Ксандер Беркли — Ральф

Номинации 
 1996 — Премия «Сатурн»
 Лучший приключенческий фильм или боевик
 Лучший киноактёр второго плана — Вэл Килмер
 1996 — Премия Чикагской ассоциации кинокритиков
 Лучший фильм
 1996 — Премия Общества кинематографии и звукозаписи
 Выдающееся достижение в области звука для полнометражного фильма — Крис Дженкинс, Рон Бартлетт, Марк Смит, Ли Орлов
 1996 — MTV Movie Awards
 Самый желанный мужчина — Вэл Килмер (в том числе за фильм «Бэтмен навсегда»)
 1997 — YoungStar Awards
 Лучшая роль молодой актрисы в драматическом фильме — Натали Портман

Комментарии

Примечания

Литература 
 ''Цыркун Н. — Хит (Об амер. худож. фильме «Схватка») // Искусство кино, № 7, 1996. — С. 79-80

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года
Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Криминальные фильмы США
Фильмы-ограбления США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о полицейских
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы Warner Bros.